V soubojích 20. ročníku Přeboru Olomouckého kraje 2010/11 (jedna ze skupin 5. fotbalové ligy) se utkalo 16 týmů každý s každým dvoukolovým systémem podzim–jaro. Tento ročník začal v sobotu 7. srpna 2010 úvodními čtyřmi zápasy 1. kola a skončil v neděli 12. června 2011 zbývajícími pěti zápasy 30. kola.

Nové týmy v sezoně 2010/11 
 Z Divize E 2009/10 sestoupila do Přeboru Olomouckého kraje mužstva TJ Sokol Lázně Velké Losiny a SK Hranice, z Divize D 2009/10 žádné mužstvo.
 Ze skupin I. A třídy Olomouckého kraje 2009/10 postoupila mužstva TJ Jiskra Oskava (vítěz skupiny A), TJ Zlaté Hory (2. místo ve skupině A) a Spartak VTJ Lipník nad Bečvou (vítěz skupiny B).

Konečná tabulka 
Zdroj: 

Poznámky:
Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body; (S) = Mužstvo sestoupivší z vyšší soutěže; (N) = Mužstvo postoupivší z nižší soutěže (nováček)

Výsledky

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky Olomouckého KFS, kfsol.cz 
 Archiv Olomouckého KFS (2002–2014), ofisport.cz 

2010/11
Fotbal v Česku v roce 2010
Fotbal v Česku v roce 2011